Кубок Англии 1994/95 — 114-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Сенсационную победу в турнире одержал «Эвертон», который обыграл в финальном матче фаворита — «Манчестер Юнайтед» — со счётом 1:0.

Календарь

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов приоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи были сыграны 12, 13 и 14 ноября. Переигровки — 22 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 2, 3 и 3 декабря. Переигровки — 13 и 14 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи были сыграны 7, 8 и 9 января. Переигровки — 17 и 18 января.

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны 28 и 29 января. Переигровки — 8 февраля.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 18 и 19 февраля. Переигровки — 1 марта.

Шестой раунд 
Матчи были сыграны 7, 8 и 9 января. Переигровки — 17 и 18 января.
Представителем самой низшей лиги в этом раунде был Вулверхэмптон Уондерерс из Чемпионшипа.

Переигровка

Полуфиналы 
Оба полуфинальных матча были сыграны 9 апреля на нейтральных аренах.

Переигровка

Финал 

Финальный матч Кубка Англии прошел 20 мая 1995 года на «Уэмбли». Победу в нём одержал «Эвертон» обыгравший «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Это был первый сезон за шесть лет, когда «красные дьяволы» остались без каких-либо наград, в то время как «ириски» выиграли первый трофей за восемь лет.

Ссылки 
 BBC FA Cup news
 1994-95 FA Cup Archive on FA website
 Resource detailing results for each team (source for penalty shootout results)

1994
Англия
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1995 году